Einar Lundell, švedski hokejist, * 19. januar 1894, Švedska, † 29. marec 1976, Švedska.

Lundell je celotno karieri igral za klub IK Göta v švedski ligi, sedemkrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1926/27, 1927/28, 1928/29 in 1929/30.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in štirih Evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnij medalj.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 0
|
| '0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih